Thomas Bowman (1817-1914) – vescovo statunitense della Chiesa Metodista Episcopale, eletto nel 1872
Thomas Bowman (1836-1923) – vescovo statunitense della Associazione Evangelica, eletto nel 1875
Thomas Bowman (1848-1917) – politico statunitense dello Iowa, membro del Congresso degli Stati Uniti 
Thomas Elliot Bowman III (1918-1995) – zoologo statunitense
Tom Bowman (1920-1997) – attore britannico
Tom Bowman (n. ) – giornalista e reporter investigativo statunitense
Tom Bowman (n. 1976) – rugbista australiano